Суюнов — фамилия.

 Суюнов, Виталий Баймуратович (1937—2016) — советский футболист; узбекистанский тренер.
 Суюнов, Даурен Алисламович (род. 1990) — казахстанский футболист.
 Суюнов, Джанибек Юнусович (род. 1957) — спикер парламента Карачаево-Черкесии.
 Суюнов, Ильхом Анварович (род. 1983) — узбекистанский футболист.
 Суюнов, Кудрат (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Суюнов, Назар Тойлиевич (1936—2021) — туркменский государственный деятель.
 Суюнов, Эльдорбек Алимович (род. 1991) — узбекский футболист.